Giese ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 

 Albrecht Giese (1524–1580), Danziger Ratsherr und Diplomat
 Alexander Giese (1921–2016), österreichischer Schriftsteller
 Augustus Giese (1620–1697), deutscher Jurist und Schriftsteller

B 
 Benjamin Giese (1705–1755), deutscher Bildhauer
 Bernd Giese (* 1940), deutscher Chemiker
 Bernhard Martin Giese (1816–1873), deutscher Geistlicher

C 
 Clemens Giese (1879–1961), deutscher Veterinärmediziner  und Tierschützer
 Constanze Giese (* 1966), deutsche Theologin und Hochschullehrerin
 Cornelia Giese (1959–2000), deutsche Jazzsängerin und Komponistin

D 

 Dieter Giese (1928–2009), deutscher Jurist

E 
 Eberhard Wolfgang Giese (1884–1968), deutscher Politiker
 Eduard Giese (Ernst Eduard Wilhelm Giese; 1848–1916), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Else Giese (1884–1950), deutsche Lehrerin und Politikerin (Zentrum), MdL Preußen

F 
 Ferdinand Giese (1781–1821), deutscher Pharmakologe und Hochschullehrer

 Fritz Giese (1890–1935), deutscher Psychologe
 Fritz Ernst Giese, deutscher Korvettenkapitän und Autor

G 
 Gerhardt Giese (1901–1969), deutscher Pädagoge
 Georg Giese (1497–1562), deutscher Kaufmann
 Godehard Giese (* 1972), deutscher Schauspieler
 Gottlieb Giese (1787–1838), deutscher Maler, Architekt und Zeichenlehrer

H 
 Hans Giese (1920–1970), deutscher Mediziner und Sexualforscher
 Harry Giese (1903–1991), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Heinrich Giese (1863–1937), deutscher Geistlicher
 Heinz Giese (1919–2010), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

 Hermann von Giese (1827–1886), deutscher Generalmajor
 Horst Giese (1926–2008), deutscher Schauspieler und Hörspielautor

I 
 Imi Giese (Rainer Giese; 1942–1974), deutscher Maler und Bildhauer

J 
 Jeanna Giese (* 1989), US-amerikanische Überlebende einer Tollwut-Infektion
 Joachim Ulrich Giese (1719–1780), schwedisch-pommerscher Manager und Unternehmer
 Johann von Giese (1785–1855), deutscher Generalmajor
 Joseph van der Giese (1803–1850), deutscher Mundartdichter
 Jost Giese (* 1953), deutscher Maler und Grafiker

K 
 Karl Giese (Jurist) (1776–1823), deutscher Jurist und Schriftsteller 
 Karl Giese (1898–1938), deutscher Archivar und Museumskurator
 Karl-Hans Giese (1904–1980), deutscher Generalmajor und Industriemanager
 Karl Peter Giese (* 1964), deutscher Biochemiker
 Kathrin Giese (* 1961), deutsche Kanutin, siehe Kathrin Kolloch
 Kurt Giese (1905–1979), deutscher Jurist, Richter und Beamter

L 
 Leopold Giese (1885–1968), deutscher Kunsthistoriker
 Linus Giese (* 1986), deutscher Buchhändler, Autor und Buchblogger

M 
 Madeleine Giese (* 1960), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Marie Giese († 1914), deutsche Schriftstellerin
 Martin Giese (1937–2017), deutscher Radrennfahrer
 Martina Giese (* 1969), deutsche Historikerin

 Morten Giese (* 1964), schwedischer Filmeditor und Produzent

O 
 Otto Giese (1855–1904), deutscher Rechtsanwalt und Politiker, Oberbürgermeister von Altona

P 

 Peter Giese (1931–2005), deutscher Geophysiker

R 
 Rainer Giese (1942–1974), deutscher Maler und Bildhauer, siehe Imi Giese
 Reiner Giese (* 1944), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin

S 
 Suzanne Giese (1946–2012), dänische Schriftstellerin und Feministin

T 
 Thomas Giese (1488–1526), deutscher Geistlicher
 Tiedemann Giese (1480–1550), deutscher Theologe, Bischof von Kulm
 Tita Giese (* 1942), deutsche Künstlerin

W 

 Willy Giese (1902–1973), deutscher Pathologe und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Giese (Patriziergeschlecht), Familie in Danzig und Stettin
 Therese Giehse (1898–1975), deutsche Schauspielerin
 Gise
 Giże
 Gizeh (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Giese bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname